Mąkolno (gromada w powiecie kolskim)
 Mąkolno (gromada w powiecie ząbkowickim)